Glendearg Burn ist der Name folgender Flüsse in Schottland:

 Glendearg Burn (Ettrick Water), Zufluss des Ettrick Water in Scottish Borders
 Glendearg Burn (White Esk), Zufluss des White Esk in Dumfries and Galloway